

Geografia 
 Vacha – città tedesca

Persone 
 Karel Vácha – allenatore di calcio e calciatore ceco
 Ladislav Vácha – ginnasta cecoslovacco
 Lukáš Vácha – calciatore ceco